Анна-Лена Гренефельд і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Ліндсі Девенпорт і Коріна Мораріу виграли титул, у фіналі перемігши Наталі Грандін і Труді Мусгрейв з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Перші три сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Wismilak International
2006